Пистолькорс (von Pistohlkors) — род шведского и остзейского дворянства.

Шотландец Георг-Олофсон Скотт, шведской службы полковник, получил 22 февраля 1645 года дворянское достоинство с фамилией Пистолькорс (швед. «пистолет крестом») и дворянский герб в виде скрещенных пистолей от шведской королевы Кристины за то, что 1631 году в битве при Брейтенфельде спас жизнь её отцу, королю Густаву ІІ Адольфу — своим пистолем выбил пистоль из рук французского офицера, целившегося в короля. У него было семеро детей; трое сыновей основали три семейные линии: Йохан фон Пистолкорс (умер в 1656) основал старую финскую линию, которая прекратилась в 1820-х годах; следующий сын, Йоран (умер в 1693) стал основателем младшей финской линии, представители которой в 1818 году были приняты в финское дворянство; ещё один сын, Эрик фон Пистолкорс (1628—1700), поселился в Эстляндии, приобрел здесь поместья  , Ядивере, Паатсалу, Иллюсте, Массу и Пяр.

В середине XIX века Пистолькорсы обустроили в Лифляндии усадьбу Бирингсгоф.

Представители 
 Пистолькорс, Александр Александрович (1896—1996) — советский радиотехник, специалист в области антенной техники, член-корреспондент АН СССР.
 Пистолькорс, Александра Александровна (1888-1963) — фрейлина императрицы Александры Фёдоровны.
 Пистолькорс, Александр Васильевич (1824—1879) — генерал-майор, герой Туркестанских походов.
 Пистолькорс, Вильгельм Иванович фон — георгиевский кавалер; подполковник; № 8685; 26 ноября 1851.
Пистолькорс, Герт Олоф фон (род. 17 декабря 1935 года в Нарве, Эстония) — немецкий историк.
 Пистолькорс, Карл Васильевич (1798—1876) — генерал-лейтенант, бобруйский комендант.
 Пистолькорс, Отто Фридрих фон (1754—1831) — офицер, земельный советник, посланник Лифляндского рыцарства в Петербурге, автор статей по экономике и ботанике.
 Пистолькорс, Эрик-Гергард Августович фон (1853—1935) — генерал-майор, штаб-офицер Главного управления государственного коннозаводства, первый муж Ольги Палей.

Литература 
 
 Transehe-Roseneck Astaf von Pistohlkors // Genealogisches Handbuch der livländischen Ritterschaft. Bd. 2. — Görlitz, [1935].

Ссылки 
 Гаккапелиты — история и легенда. Финские рейтары шведской армии в войнах XVII века

Остзейское дворянство
 
Дворянские роды, на гербах которых изображены ружья